Franciaország
Thizay, település Indre megyében
Thizay, település Indre-et-Loire megyében